Llaillay kan syfta på följande platser:

Chile 

 Llaillay (ort), Región de Valparaíso, Provincia de San Felipe, 
 Llaillay (kommun), Región de Valparaíso, Provincia de San Felipe, 

Robotskapade Chileförgreningar